Чемпионат мира по фехтованию в 1959 году проходил с 14 по 26 июля в Будапеште (Венгрия). В нём приняли участие 277 спортсменов из 21 страны. Среди мужчин соревнования проходили в личном и командном зачёте по фехтованию на саблях, рапирах и шпагах, среди женщин — только первенство на рапирах в личном и командном зачёте.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионатов мира по фехтованию
 Fencing World Championships

1959
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Июль 1959 года
Чемпионаты мира в Венгрии
Международные соревнования по фехтованию в Венгрии